Tintenfisch steht für:
 Tintenfische, eine Unterklasse der Kopffüßer
 Tintenfisch (Lebensmittel), Meeresfrüchte und ihre Zubereitungen
 ein entsprechend geformtes, gehäkeltes Kuschel- und Spieltier für Frühgeborene

sowie:
 Der Tintenfisch, historische Zeitschrift (erschienen von 1948 bis 1953 im Saarland)
 Tintenfisch (Zeitschrift), historische Zeitschrift (erschienen zwischen 1968 und 1987 im Wagenbach-Verlag)

Siehe auch:
 Zourite
 Katsu ika odori-don